Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Yan Zi e Zheng Jie che hanno battuto in finale Peng Shuai e Sun Tiantian, 7-5, 6-0.

Tabellone

Final

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 2007